Чемпионат Казахстана по футболу среди женщин 2010 года — соревнование, в котором приняли участие 7 женских клубов Казахстана. Турнир проходил в четыре круга, в четырех разных городах. Чемпионом страны стала второй раз подряд алматинская команда «СШВСМ».

Итоговая таблицы

Первый круг. Шымкент. 
Первый круг прошёл в городе Шымкент с 5 по 13 апреля, где приняло участие пять команд, для двух из которых, город местом локации.

Второй круг. Тараз. 
Второй круг прошёл в городе Тараз с 3 по 9 мая, где приняло участие пять команд.

Третий круг. Кокшетау. 
Третий круг прошёл в городе Кокшетау с 24 по 31 июля, где приняло участие четыре команды, БИИК-СДЮСШ №7 не стал участвовать .

Четвертый круг. Алма-Ата. 
Последний четвертый круг прошёл в городе Алма-Ата с 19 по 23 октября, где приняло участие четыре команды..

Примечания 

2011
2010 год в женском футболе